- Ministerie voor het Gezin, Huisvesting, Gemeenschapsdiensten en Inheemse Zaken 
 - Ministerie van Maori